Abderraouf Zarabi (1979) – ex calciatore algerino
 Kheireddine Zarabi (1984) – calciatore algerino